Schwefelbrunnen steht für:
 Schwefelbrunnen Bad Soden
 Schwefelbrunnen Balingen
Siehe auch:
 Schwefelquelle Östringen
 Faulborn (Bad Weilbach)